Cross Talk — девятый студийный альбом британской рок-группы The Pretty Things выпущенный в 1980 году. Альбом записывался в классическом составе, собравшимся после раскола группы в 1976 году.

Список композиций

Примечания 

Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы The Pretty Things